A contracorriente — второй по счёту студийный альбом испанской группы El Canto del Loco, выпущенный 1 Марта 2002 года в Испании. Первый альбом, продюсером которого стал Найджел Уокер, и этот альбом, в результате профессионального творческого роста группы, был квалифицирован, как более взрослый.

Было распродано более 155 тыс. копий.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы El Canto del Loco

Альбомы на испанском языке